Jacob Franklin Mentzer III dit Frank Mentzer (né en 1950), est un écrivain de fantasy et concepteur de jeux américain surtout connu pour son travail sur les premières publications du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 

Auteur américain de jeux de rôle
Écrivain américain de fantasy
Donjons et Dragons
Greyhawk
Naissance en 1950